Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Benjamin Bonzi ha sconfitto Christopher O'Connell che si è ritirato sul punteggio di 6-7(10), 6-1.

Teste di serie 

  Benjamin Bonzi (campione)
  Christopher O'Connell (finale, ritirato)
  Grégoire Barrère (quarti di finale)
  Prajnesh Gunneswaran (primo turno)

  Roman Safiullin (primo turno) 
  Elias Ymer (primo turno) 
  Altuğ Çelikbilek (primo turno) 
  Thanasi Kokkinakis (semifinale)

Qualificati 

  Alexis Galarneau (secondo turno)
  Dan Added (primo turno)

  Bogdan Bobrov (secondo turno) 
  Jurgen Briand (primo turno)

Lucky loser 

  Maxime Hamou (primo turno)
  Daniil Glinka (primo turno)

  Dragoș Nicolae Mădăraș (secondo turno)

Wildcard 

  Valentin Royer (primo turno)
  Arthur Cazaux (secondo turno)

  Luca Van Assche (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Saint-Tropez Open 2021